Chaluha je označení pro více biologických entit:

 Chaluhy, hnědé řasy
 Chaluha (Fucus), rod chaluh
 chaluha bublinatá (Fucus vesiculosus)
 Chaluha (Stercorarius), rod ptáků

Externí odkazy